Froment ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Froment (1509–1581), Schweizer Geistlicher und Chronist
 Joël Froment (* 1938), französischer Maler
 Jules Froment (1878–1946), französischer Neurologe
 Louis de Froment (1921–1994), französischer Dirigent
 Nicolas Froment (* um 1435; † um 1484/1485), französischer Maler
 Paul de Froment (1664–1737), deutscher Oberst
 Paul-Gustave Froment (1815–1865), französischer Mechaniker und Erfinder
 Roger Froment (Roger Marie Albert Froment; 1928–2006), französischer Geistlicher, Bischof von Tulle

Sonstiges

 Froment-Manöver
 Froment-Zeichen